Naomi Cavaday e Anastasija Pivovarova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Internazionali Femminili di Tennis di Brescia 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Karen Castiblanco e Fernanda Hermenegildo che hanno battuto in finale Evelyn Mayr e Julia Mayr con il punteggio di 4–6, 6–3, [10–6].

Teste di serie

  Evelyn Mayr /  Julia Mayr (finale)
  Iryna Burjačok /  Maryna Zanevs'ka (quarti di finale)

  Karen Castiblanco /  Fernanda Hermenegildo (campionesse)
  Diana Enache /  Daniëlle Harmsen (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Internazionali Femminili di Tennis di Brescia 2011